Орден Чести — название ряда наград.

 Орден Чести — государственная награда Грузии.
 Орден «Честь» Азербайджанской республики.
 Орден Почёта (Армения)
 Орден Славы и Чести Русской Православной Церкви.
 Орден Кавалеров Почёта (Британия)
 Орден «Честь и слава» (Абхазия)